Primera División 2014-2015 – torneo di calcio a 5 spagnolo
 Primera División 2014-2015 – torneo di calcio spagnolo